Evropsko prvenstvo v atletiki 1986 je štirinajsto evropsko prvenstvo v atletiki, ki je potekalo med 26. in 31. avgustom 1986 na Neckarstadionu v Stuttgartu, Zahodna Nemčija, v štiriindvajsetih disciplinah za moške in devetnajstih za ženske.

Dobitniki medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Dobitnice medalj

Tekaške discipline

Tehnične discipline

Medalje po državah

Viri
 Prvenstvo na athletix.org
 Moške in ženske tekme na gbrathletics.com

1986
1986 v športu
Športne prireditve v Nemčiji
Šport v Stuttgartu